The Green Album — дев'ятий студійний альбом американського реп-рок гурту Kottonmouth Kings, виданий лейблом Subnoize Records 28 жовтня 2008 р. Станом на 1 серпня 2012 наклад у США становить 325 тис. проданих копій. Дизайн обкладинки: Рікі Водка. Арт-дирекція, додатковий дизайн обкладинки: Кейсі Квінтл. Зображення марихуани: Браян Претт. Фото: Девін Дегавен (гурту), Ден Скай (конопляного поля). Виконавчі продюсери: Daddy X, Кевін Зінґер. Звукорежисери, зведення: Майк Кумаґай, Патрік «P-Nice» Шевелін.

Список пісень 

У мережі Best Buy разом зі стандартним виданням продавали додатковий диск. Розширені версії «Time», «Where I'm Going», «Pack Your Bowls» і «Trippin» потрапили до видання альбому для iTunes.

Бонус-диск у Best Buy

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Kottonmouth Kings
Англомовні музичні альбоми